Beelaerts van Blokland ist der Familienname folgender Personen:

 Frans Beelaerts van Blokland (1872–1956), niederländischer Politiker und Diplomat
 Pieter Beelaerts van Blokland (1932–2021), niederländischer Politiker (CHU, CDA)